Madoff ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard L. Madoff (1938–2021), US-amerikanischer Anlagebetrüger und ehemaliger Finanz- und Börsenmakler
 Michelle Madoff (1928–2013), US-amerikanische Politikerin

Madoff ist:
 der Originaltitel von Madoff – Der 50-Milliarden Dollar Betrug, US-amerikanische Miniserie (2016)